El Príncipe Guillermo de Sajonia-Weimar-Eisenach (21 de diciembre de 1853, Stuttgart-15 de diciembre de 1924, Baden-Baden) fue un noble alemán, miembro de la Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Biografía 
El Príncipe Guillermo de Sajonia-Weimar-Eisenach nació el 21 de diciembre de 1853 en Stuttgart. Era el hijo mayor del Príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la Princesa Augusta de Wurtemberg (1826-1898). El Príncipe Guillermo tuvo problemas financieros, y fue obligado por el Gran Duque a vivir fuera de Weimar. Guillermo era heredero presunto al trono ya que el Gran Duque Guillermo Ernesto era viudo. Su mujer, Carolina de Reuss-Greiz murió en enero de 1905. Muchos asumieron que el Gran Duque volvería a casarse y aseguraría la sucesión dentro de la línea principal de la Casa.

El Príncipe Guillermo tuvo un problema con su hijo mayor. El Príncipe Hermann contrajo matrimonio morganático con Wanda Paola Lottero, una actriz italiana, el 5 de septiembre de 1909 en Londres. Tenía una vida alegre. La familia ducal le obligó a renunciar a sus derechos sucesorios al trono de Sajonia-Weimar-Eisenach, así como a su estatus real, título y prerrogativas, garantizándole un título noble menor, Conde de Ostheim, así como una pequeña pensión con la condición de que se quedara fuera del ducado. El Príncipe Guillermo también tenía una mala reputación. Su comportamiento generó insatisfacción en la jefatura de la familia. El Príncipe Guillermo huyó a los Estados Unidos en su juventud, sirviendo como profesor de equitación, oficinista, agente de libros e incluso como camarero de restaurante en Nueva York, pero finalmente fue persuadido de vovlver a Alemania, donde se casó con su prima segunda, y vivió de una pequeña pensión de la jefatura de la casa.

Matrimonio y familia 
El Príncipe Guillermo contrajo matrimonio con la princesa Gerta de Isenburgo-Büdingen (1863-1945), hija del Fernando Maximiliano I, Príncipe de Ysenburg y Büdingen (1824-1903), y Augusta María Gertrudis, Princesa de Hanau y Horowitz (1829-1887), el 11 de abril de 1885 en Wächtersbach, Alemania. Guillermo y Gerta tuvieron tres hijos:
 Príncipe Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach. (14 de febrero de 1886 - 6 de junio de 1964)
 Príncipe Alberto Guillermo de Sajonia-Weimar-Eisenach. (23 de diciembre de 1886 - 9 de septiembre de 1918)
 Princesa Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach. (25 de julio de 1888 - 18 de septiembre de 1913)

Alberto Guillermo de Sajonia-Weimar-Eisenach murió en combate el 9 de septiembre de 1918 a la edad de 31 años en Gouzeaucourt, Francia. Luchó en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Recibió el nombre al nacer de Alberto Guillermo Carlos Hermann Bernardo Augusto Federico.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 The New York Times, 27 November 2010
 Royal Musings Retrieved 28 August 2010
 Princess Sophie of Saxe-Weimar-Eisenach
 The New York Times, 24 September 1913

Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach
Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach
Nacidos en Stuttgart
Fallecidos en Baden-Baden